Lauterbach se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Adolf Georg Lauterbach
 Karl-Ernst Lauterbach